Izbice peut désigner :

Toponymie 
 en Pologne :
 Izbice, un village.

 en Serbie :
 Izbice, un village.

Voir aussi